Ричард Рокс Андерсон (англ. Richard Rox Anderson родился 30 октября 1950, штат Иллинойс, США) — американский учёный, один из авторов теории селективного фототермолиза.

Благодаря его работам в косметологию пришло огромное количество аппаратных методик, в частности, при разработке и в процессе использования практически всех современных лазеров используются принципы селективного фототермолиза. Рокс Андерсон был одним из разработчиков CO2 лазеров, фракционных лазеров, IPL-систем. Одной из последних разработок его лаборатории является аппарат для неинвазивного криолиполиза.

Профессор Рокс Андерсон — не только известный учёный и изобретатель, но и практикующий специалист. По его собственным словам создавать новые методики и технологии помогает постоянная клиническая практика, которая дает понимание физиологических процессов, запускаемых в организме под действием того или иного физического фактора. В настоящее время живёт и работает в Бостоне директором Центра Wellman в Massachusetts General Hospital и преподавателем Гарвардской медицинской школы в отделении дерматологии.

В 2020 году введён в Национальный зал славы изобретателей.

Примечания

Ссылки 
 Научные публикации Рокса Андерсона
 Рокс Андерсон — Лазер на свободных электронах можно использовать для борьбы с избытком жира
 Методика, разработанная американскими учеными, возможно, приведет к тому, что связанные с избытком жира заболевания, включая болезни аорты, будут лечить высокоинтенсивными лучами

Дерматологи США
Лазерная медицина
Выпускники Гарвардской медицинской школы
Выпускники Массачусетского технологического института